Achinos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Akhinós (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Achinós, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar